O Círculo Americanense de Orquidófilos, frequentemente referenciado apenas pela sua sigla CAO, fundado em 1965, é uma sociedade horticultural brasileira devotada à promoção, cultivo e estudo das orquídeas. Realiza exposições dessas plantas anualmente no mês de outubro.

Suas reuniões ocorrem aos segundo sábado à tarde a partir das 14:00 nas dependências do Parque Ecológico , "ZOOLÓGICO"  de Americana, São Paulo.

Referências 
 Arquivos da Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil.

Organizações do Brasil